Breitenauer ist der Name folgender geographischer Objekte:

Gelände:
 Breitenauer Riegel, anderer Name für den Breitenauriegel, Berg im Bayerischen Wald, Landkreis Regen, Bayern

Gewässer:
 Breitenauer Bach, mehrere Fließgewässer
 Breitenauer Graben, mehrere Fließgewässer in Bayern
 Breitenauer See, See im Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Östlicher Breitenauersee und Westlicher Breitenauersee, Seen der Osterseen im Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern, siehe Osterseen 

Bauwerke:
 Breitenauer Hof, Gutshof in Löwenstein, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Breitenauerbahn, Schmalspurbahn in der Steiermark

Breitenauer ist der Familienname folgender Personen:
 Ignaz Alexander Breitenauer (1757–1838), deutscher Bildhauer und Zeichenlehrer
 Joseph Anton Breitenauer (1722–1785), deutscher Bildhauer
 Joseph Sebastian Felix Breitenauer (1761–1829), deutscher Zeichner und Kupferstecher

Siehe auch:
 Breitenau